Die Gruppa A 1939 war die vierte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 12. Mai und endete am 12. November 1939.

Titelverteidiger Spartak Moskau gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Dinamo Tiflis zum dritten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft und mit dem Gewinn des Pokals konnte auch das Double wiederholt werden.

Modus 
Qualifiziert waren die besten 14 Mannschaften der Vorsaison. Diese spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Die letzten zwei Teams stiegen in die Gruppa B ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || UKR

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1939
1939